Голубь может означать:
 Голубь — представитель рода голубей, наиболее распространённый вид этого рода — сизый голубь. Самка голубя — .
 Голубь — созвездие южного полушария неба.

Религия 
 Голубь — символ Святого Духа (в христианстве третьей ипостаси Святой Троицы).
 Голубь (Библия) — библейский персонаж, чистая птица по закону Моисееву.
 Голубь (метафора) — эмблема еврейского народа в еврейской поэзии.

Топонимы 
 Голубь — река в Ставропольском крае, приток реки Восточный Маныч.

Названия 
 Голубь (1699) — колокол, отлитый украинским литейщиком Карпом Балашевичем по заказу гетмана Мазепы.
 Голубь — одноместный планёр конструкции О. К. Антонова.
 Голубь — российский дирижабль мягкой конструкции.
 Голубь — канонерская лодка, состоявшая на вооружении ВМС трёх стран: России, Германии и Финляндии.
 Голубь — американский военный проект ракеты, управляемой голубем (во время Второй мировой войны).

Фамилия 
 Голубь, Александр Наумович (1885—1969) — советский дипломат, консул.
 Голубь, Мира Владимировна (род. 1975) — российская горнолыжница.
 Голубь, Николай Яковлевич (1934—?) — советский хозяйственный, партийный и государственный деятель.

См. также 
 Голуб
 Голуби (значения)
 Голубь мира (значения)
 Колумба (значения)

Примечания